Klasse S steht für:

 Klasse S, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse S – Stauwasserböden (Staunässeböden)
 Klasse S, deutsche Fahrerlaubnisklasse, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklasse S
 Klasse S, EG-Fahrzeugklasse, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse S
 Klasse S, Gewichtsklasse für Hühnereier, siehe Eierkennzeichnung #Gewichtsklassen
 Klasse S (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/S #Künstler-Gruppen
 Spektralklasse S, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung

Siehe auch:
 U-Boot-Klasse S
 S-Klasse